Chana Masson
Émile Masson
Gabriela Masson (Lovelove6)
Francis Masson
Paul Masson

Veja também
Mason

Desambiguações de sobrenomes